

Toponyme 
 Hartz est une variante orthographique française d'une région, district et massif montagneux allemands ;
 Nova Hartz est une ville brésilienne de la mésorégion métropolitaine de Porto Alegre ;
 Hartz Mountains est une montagne en Tasmanie, Australie ;
 Parc national des Hartz Mountains est un parc national australien, en Tasmanie.

Patronyme 

 Gustav Hartz est un homme politique allemand ;
 Harry Hartz est un pilote automobile américain des années 1920 ;
 Sem Hartz est un graphiste et un typographe néerlandais ;
 Lauritz Hartz est un artiste-peintre danois ;
 Hugo von Waldeyer-Hartz  est un officier et écrivain de la marine impériale allemande et de la Reichsmarine ;
 Peter Hartz, dirigeant industriel allemand.

Prénom 
 Hartz est un prénom masculin basque.

Contes et mythologie 
 Hartz qui signifie « ours, ourse » en basque est un symbole de résurrection dans la mythologie basque.

Politique allemande 
 Les réformes Hartz  sont les réformes du marché du travail qui ont eu lieu en Allemagne, entre 2003 et 2005.

Biologie 
 Gaillet du Hartz est un petit gaillet de la strate herbacée, de la famille des Rubiacées appartenant au genre Galium.